Aleksander Janiszewski (1829–1893) – inżynier, emigrant
 Aleksander Janiszewski (ur. 1935) – polski menedżer kolejowy
 Aleksander Janiszewski (ur. 1975) – polski aktor